Франческа Нери (; род. 10 февраля 1964, Тренто) — итальянская актриса.

Биография 
Франческа Нери долгое время снималась в Европе, где добилась высокого признания критиков и зрителей. Среди работ этого периода «Возрасты Лулу» (1990) Бигаса Луны, «Мне казалось, что это любовь» (1991) Массимо Троизи, «Живая плоть» (1997) Педро Альмодовара.

В 2000-х годах Франческа дебютировала в Голливуде, сыграв в триллере «Ганнибал» (2001) с Энтони Хопкинсом в главной роли и боевике «Возмещение ущерба» (2002) вместе с Арнольдом Шварценеггером.

Личная жизнь 
Замужем за актёром , у них есть сын Рокко (1999 г. р.).

Фильмография

Награды 
 Премии «Серебряная лента» за лучшую женскую роль за фильмы «Мне казалось, что это любовь» (1991) и «Живая плоть» (1997).

Ссылки 

Выпускники Экспериментального киноцентра